

Codici 
 BBD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Brady Curtis Fld (Stati Uniti)
 BBD – codice valutario ISO 4217 del Dollaro di Barbados, valuta di Barbados
 BBD – Blocco di Branca Destra (cardiologia)

Dispositivi elettronici 
 BBD – Bucket Brigade Device

Altro 
 Bell Biv DeVoe – gruppo musicale statunitense